Марк Фабій Амбуст (; IV століття до н. е.) — політичний і державний діяч Римської республіки, Pontifex Maximus 390 року до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; IV століття до н. е.) — державний і військовий діяч Римської республіки, сенатор, військовий трибун з консульською владою 381 та 366 рік до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; ? — близько 325/323 року до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, консул 360, 356 і 354 років до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; IV століття до н. е.) — державний та військовий діяч Римської республіки, начальник кінноти 332 року до н. е.

Див. також 
 Марк Фабій